Heyse ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Heise.
 Christoph Heyse, kursächsischer Amtmann
 Cornelia Heyse (* 1954), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Emil Heyse (1875–1949), deutscher Schauspieler
 Evamaria Heyse (1920–1980), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gerd W. Heyse (1930–2020), deutscher Aphoristiker
 Günter Heyse (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Gustav Heyse (1809–1883), deutscher Philologe und Regionalhistoriker
 Hans Heyse (1891–1976), deutscher Philosoph
 Hans-Joachim Heyse (1929–2013), deutscher Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller
 Herbert Riehl-Heyse (1940–2003), deutscher Journalist und Autor

 Karl Wilhelm Ludwig Heyse (1797–1855), deutscher Sprachwissenschaftler und Altphilologe
 Morgane Heyse (* 1990), deutsch-französische Opernsängerin (Koloratursopran)
 Nicolaus-Johannes Heyse (* 1974), deutscher Bühnenbildner und Grafiker
 Paul Heyse (1830–1914), deutscher Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Theodor Heyse (1803–1884), deutscher Altphilologe
 Volker Heyse (* 1944), deutscher Psychologe und Stiftungsgründer 
 Walter Heyse (1902–1980), Landrat des Landkreises Usingen und Reichstagsabgeordneter (NSDAP)

Familienname
Deutscher Personenname